

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Michalinów – część miasta Dęblin
 Michalinów – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Przystajń
 Michalinów – przysiółek wsi Wzdół-Kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn
 Michalinów – część wsi Ambrożów w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Michalinów – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów
 Michalinów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów

Linki zewnętrzne